Ка́рлос () — распространённое испанское мужское имя, соответствие имени Карл (, , ,  и др.)

Носители имени 
 Хуан Карлос I (род. 1938) — король Испании.
 Карлос Робледо Пуч (род.19 января 1952) — аргентийский серийный убийца.
 Дон Карлос (сын Филиппа II) — герой драмы Шиллера.
 Дон Карлос Старший и его внук Дон Карлос Младший — карлистские претенденты на престол.
 Карлос (род. 1970) — нынешний глава Бурбон-Пармского дома и титулярный герцог Пармы и Пьянченцы.
 Карлос Австрийский (1606—1632) — брат короля Испании Филиппа IV, инфант Испании.
 Карлос, герцог Калабрийский (род. 1938) — глава королевского дома Обеих Сицилий.
 Карлос, принц Бурбон-Сицилийский (1870—1949) — испанский инфант.
 Роберто Карлос (двойное имя)
 Роберто Карлос (род. 1973) — бразильский футболист.
 Роберту Карлус (род. 1941) — бразильский певец.
 Карлос Сантана (род. 1947) — американский музыкант мексиканского происхождения.

Носители фамилии 
 Карлос, Венди (род. 1939) — американская клавишница и композитор.
 Карлос, Джон (род. 1945) — американский легкоатлет, спринтер.

Топонимы 
 Карлос — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США.
 Карлос — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.
 Карлос — небольшая впадина в районе борозды Хэдли на видимой стороне Луны.
Карлос — деревня в Висагинском самоуправлении Игналинского района, Литва.

Другое 
 Карлуш I — предпоследний король Португалии, иногда имя передаётся как Карлос.
 Карлос (Шакал), он же Ильич Рамирес Санчес —   латиноамериканский террорист.
 Карлос — франко-немецкий драматический мини-сериал, снятый режиссёром Оливье Ассаясом.